Ка́менный, как имя собственное, может относиться к следующему:

Фамилия 
 Каменный, Геннадий Аркадьевич — советский и российский певец.

Топоним

Населённые пункты 
Казахстан
 Каменный — до 1993 г. название села Толеп в Бейнеуском районе Мангистауской области.
Россия
 Каменный — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Каменный — посёлок в Городищенском районе Волгоградской области.
 Каменный — хутор в Даниловском районе Волгоградской области.
 Каменный — починок в Никольском районе Вологодской области.
 Каменный — посёлок в Крапивинском районе Кемеровской области.
 Каменный — посёлок в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Каменный — посёлок в Добровском районе Липецкой области, упразднён в 2001 г.
 Каменный — посёлок в Богородском районе Нижегородской области.
 Каменный — посёлок в Верховском районе Орловской области.
 Каменный (большой) — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.
 Каменный (малый) — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.
 Каменный — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.
 Каменный — посёлок в Калининском районе Саратовской области.
 Каменный — посёлок в Венёвском районе Тульской области.
 Каменный — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.

Ручьи 
 Каменный (приток Сарчихи) — ручей в Красноярском крае.
 Каменный (приток Ухважа) — ручей в Архангельской области.
 Каменный (ручей, впадает в Онежское озеро) — ручей в Петрозаводске.
 Каменный (приток Шомбы) — ручей в Карелии.

Разное 
 Каменный век
 Каменный мост
 Каменный уголь

См. также 
 Каменный Большой
 Каменка
 Каменная
 Каменное
 Каменск